Der Kanton Vivonne ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Poitiers, im Département Vienne und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Vivonne. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Maurice Ramblière (DVD).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 16 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Vivonne die sechs Gemeinden Château-Larcher, Iteuil, Marçay, Marigny-Chemereau, Marnay und Vivonne. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 165,49 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 8629.

Vivonne